Glockengießer steht für:

 Metall- und Glockengießer, eine Berufsbezeichnung im Metallgießergewerbe

Glockengießer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Glockengießer (* vor 1437; † vor 23. Oktober 1489), deutscher Glockengießer
 Christoph der Jüngere Glockengießer (1566–1630), deutscher Glockengießer
 Christoph II. Rosenhardt genannt Glockengießer (1529–1594), deutscher Glockengießer und Ratsgenannter

 Jacob Glockengießer, auch Jakob Kessler, (1367–1407 oder 1415), deutscher Glockengießer, Vater von Hans I. Glockengießer und Ulrich Glockengießer
 Ulrich Glockengießer († 1439), deutscher Stück- und Glockengießer